Amerikai Egyesült Államok
 Buckley (Illinois)
 Buckley (Michigan)
 Buckley (Washington)

 Ausztrália
 Buckley (Victoria)

 Egyesült Királyság
 Buckley (Flintshire)
 Buckley (Greater Manchester)